Задубровье — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Задубровье — агрогородок в Витебском районе Витебской области.
 Задубровье — деревня в Березинском районе Минской области.

Россия 
 Задубровье — село в Шиловском районе Рязанской области.
 Задубровье — деревня в Велижском районе Смоленской области.
 Задубровье — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.